Nóvikov o Novikov es un apellido ruso, escrito Hoвикoв en el original. Su forma femenina es Novikova.

Apellido 
Nóvikov es el apellido de:

 Nikolái Novikov (1744-1818), periodista y escritor ruso.
 Sergéi Nóvikov (1938-), matemático ruso.
 Ígor Nóvikov (1935-), astrofísico y cosmólogo ruso.
 Nikolái Vasílievich Novikov (1903-1989), diplomático soviético.
 Evgeny Novikov (1990-), piloto de rally ruso.
 Dennis Novikov (1993-), tenista estadounidense.

Otros usos 
 el principio de autoconsistencia de Novikov, un principio para resolver los problemas de las paradojas en los viajes a través del tiempo.
 el teorema de la hoja compacta de Nóvikov.